Reginhar ist der Name folgender Personen:

 Reginhar (Lothringen) (auch Reginar I. von Hennegau; um 850–915/916), Graf von Hennegau und Maasgau
 Reginhar von Passau († 838), Bischof von Passau

Siehe auch:
 Reginare, mitteleuropäische Adelsfamilie
 Reginar